Национальная лига А 1990/91 () — 94-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Предварительный этап

Финальный этап

Переходный турнир

Группа А

Группа В

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 1990 году
Спорт в Швейцарии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991